wątek (architektura) – sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze; wiązanie
 wątek (informatyka) – wydzielony fragment wykonywanego programu
 wątek (grupy dyskusyjne) – grupa wiadomości na jeden temat
 wątek (literatura)
 wątek tkacki – element struktury tkaniny
 ciąg logiczny myśli, rozmowy